Найваша — місто в Кенії
 Найваша — озеро в Кенії